Anthaxia rugicollis rugicollis é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Lucas, tendo sido descrita no ano de 1849.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Anthaxia rugicollis - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Anthaxia rugicollis - NCBI Taxonomy Database
 Anthaxia rugicollis - Global Biodiversity Information Facility
 Anthaxia rugicollis - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
rugicollis
Coleópteros descritos em 1849